

Мазево () — село в гміні Щучин Ґраєвського повіту Підляського воєводства

Мазево() — муніципалітет у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхній Рейн